Sparta je označení s více významy.

lidská sídla
 Sparta – antické a současné město v Řecku
 Sparta (moderní město), Řecko
 Sparta (Georgie), Spojené státy americké
 Sparta (Illinois), Spojené státy americké
 Sparta (Kentucky), Spojené státy americké
 Sparta (Michigan), Spojené státy americké
 Sparta (New York), Spojené státy americké
 Sparta (Severní Karolína), Spojené státy americké
 Sparta (Tennessee), Spojené státy americké
 Sparta (Wisconsin), Spojené státy americké
 Sparta Township (New Jersey), Spojené státy americké
 Sparta Township (Pensylvánie), Spojené státy americké

sportovní kluby
 AC Sparta Praha (asociace) – český historický všestranný atletický klub (Athletic Club Sparta, zkratkou AC Sparta), dnes asociace sportovních klubů, z nichž mezi nejznámější patří fotbalový a hokejový klub
 AC Sparta Praha – český fotbalový klub
 BA Sparta Praha – český basketbalový klub (název od roku 2007)
 BC Sparta Praha – český basketbalový klub (název do roku 2006)
 HC Sparta Praha – český hokejový klub
 TK Sparta Praha – český tenisový klub
 Sparta Hradec Králové – bývalý český hokejový klub
 FK Sparta Sarpsborg – norský fotbalový klub
 CF Sparta Selemet – moldavský fotbalový klub
 Sparta Rotterdam – nizozemský fotbalový klub
 Polonia/Sparta Świdnica – polský fotbalový klub vzniklý roku 2005 sloučením celku KP Sparta Świdnica a fotbalovým oddílem klubu MKS Polonia Świdnica
 Sparta Brodnica – polský fotbalový klub
 Sparta Gryfice – polský fotbalový klub
 Sparta Lubliniec – polský fotbalový klub
 Sparta Zabrze – polský fotbalový klub
 FC Sparta Brno – český fotbalový klub
 FK Sparta Doly Kladno – český fotbalový klub
 SK Sparta Krč – český fotbalový klub
 SK Sparta Kutná Hora – český fotbalový klub
 SK Sparta Úpice – český fotbalový klub

jiné významy
 Sparta (mytologie), manželka spartského krále Lakedaimóna
 Sparta (skupina), hudební skupina
 Sparta (cigarety)
 Sparta I, Sparta II – krycí názvy vysílaček, kterými bylo udržováno radiové spojení mezi protektorátem a čs. exilovou vládou v Londýně
 Sparta (vysílačka) – označení radiových vysílacích stanic používaných v letech 1940 až 1941 českým odbojem během druhé světové války.
 Černá polévka (Sparta), polévka ve starověké Spartě

Externí odkazy